Fiskhustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fiskhustjärnen (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (11,4 ha)
Fiskhustjärnen (Rämmens socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (50,2 ha)
Fiskhustjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Fiskhustjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (12,5 ha)
Fiskhustjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (7,98 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn